stek – końcowa część jelita większości kręgowców.
 stek – potrawa ze smażonego lub grillowanego mięsa.
 stek wołowy, befsztyk – potrawa ze smażonego mięsa wołowego.
 stek rybny – potrawa ze smażonego, grillowanego lub pieczonego mięsa ryb.
 stek Salisbury – potrawa z mielonego mięsa wołowego z dodatkiem innych składników.